Sonnenhäusel bezeichnet
 das Puppentheater Sonnenhäusel im Großen Garten in Dresden, Sachsen
 die ehemalige Moto-Cross-Strecke Klettwitz-Sonnenhäusel in Klettwitz, Brandenburg